RAM é um acrónimo usado para designar:

 Memória RAM
 Região Autónoma da Madeira
 Royal Air Maroc, companhia aérea de bandeira do Reino de Marrocos
 Regnus Agnus Mundi, também denominada Ordem de RAM
 Ram Trucks, marca americana de veículos da FCA US LLC

Ram também pode ser:

 Ram,  álbum lançado por Paul McCartney em 1971
 Random Access Memories, álbum da dupla francesa Daft Punk de 2013
 Ram Pickup, uma picape produzida pela Ram Trucks
 RAM Racing , uma equipe de Fórmula 1
 RIM-116 Rolling Airframe Missile, míssil superfície-ar conhecido também por RAM

Desambiguação